Kreisgericht Guben steht für:

 Kreisgericht Guben (Preußen), preußisches Kreisgericht (1849–1879)
 Kreisgericht Guben (DDR), Kreisgericht in der DDR (1952–1992)